Крестьянский союз — Всероссийский крестьянский союз, массовая революционная организация, объединявшая крестьянство и сельскую интеллигенцию, возникшая в разгар революции 1905 года. 
 Крестьянский союз Латвии — существует с 1991 года. Считает себя преемницей возглавлявшегося Карлисом Улманисом Латышского крестьянского союза (1917—1934);
 Виндский союз (Крестьянский союз); в конце XV века Каринтия была разорена длительными войнами с Венгрией. Неспособность Габсбургов оказать реальное сопротивление туркам привела к возникновению в Каринтии крестьянского движения, известного под названием Виндского союза, которое организовало отпор туркам и в 1514—1515 годах;
 Крестьянский союз — политическая партия в Финляндии (с 1965 года — Партия центра).
 Крестьянский союз Индонезии () — массовая крестьянская организация, основанная в 1945 году и работавшая под руководством Коммунистической партии Индонезии. В том же году переименована в Крестьянский фронт Индонезии.

См. также 
 Рабоче-крестьянский союз молодежи;
 Крестьянский башмак — название тайных боевых крестьянских союзов в юго-западной Германии в XV в.;
 Союз трудового крестьянства (СТК) — (Зелёные повстанцы) Политическая программа строилась на демократической основе под лозунгами свержения большевистской диктатуры, созыва Учредительного собрания, восстановления политических и экономических свобод.

Аграрные партии